Stjepan Horvat (geodet)
Stjepan Horvat (enigmatičar)